Холодовщина — топоним

Украина 
 Холодовщина — село,  Зеньковский район,  Полтавская область
 Холодовщина — село,  Шосткинский район,  Сумская область